Фримпонг (Frimpong) — фамилия, имеющая ганское происхождение.

Персоналии 
 Фримпонг, Акваси (род. 1986) — ганский скелетонист, нидерландский бобслеист и спринтер, бизнесмен.
 Фримпонг, Джереми (род. 2000) — нидерландский футболист.
 Фримпонг, Эммануэль (род. 1992) — ганский футболист.